Gerlsdorf bezeichnet

die Gemeinde Gerlachov (Poprad) in der Slowakei
den Ortsteil Jerlochovice von Fulnek in Tschechien